Bluebeard's Eighth Wife (1923), een Amerikaanse film uit 1923 onder regie van Sam Wood
Bluebeard's Eighth Wife (1938), een Amerikaanse film uit 1938 onder regie van Ernst Lubitsch